Alternative 4 — четвертий студійний альбом англійської групи Anathema, який був випущений 22 червня 1998 року.

Композиції 
 Shroud of False - 01:37
 Fragile Dreams - 05:32
 Empty - 03:00
 Lost Control - 05:50
 Re-Connect - 03:52
 Inner Silence - 03:08
 Alternative 4 - 06:18
 Regret - 07:58
 Feel - 05:28
 Destiny - 02:14

Склад 
 Вінсент Кеванах — вокал, гітара
 Шон Тейлор-Стілс — ударні
 Дункан Паттерсон — бас гітара
 Деніел Кеванах — гітара

Джерела 
 Alternative 4  allmusic
 Alternative 4  last.fm

Альбоми Anathema
Музичні альбоми 1998
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми